Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. (röviden ALTEO Nyrt., vagy ALTEO Group) egy a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett, komplex energetikai szolgáltató, üzleti aktivitása kiterjed a megújuló erőforrásokon is alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint az ipari energiagazdálkodási szolgáltatások területére.

Cégtörténet
Az ALTEO Group 2008. március 19-én alakult meg, fő tevékenységi körének a villamosenergia-termelést jelölték meg a tulajdonosok. Az ALTEO Group a magyar energetikai szektor egyik vezető, komplex Smart Energy Management szolgáltatásokat nyújtó vállalkozása. Üzleti tevékenysége kiterjed a megújuló erőforrásokon, illetve magas hatásfokú szénhidrogén alapuló energiatermelésre; az energia kis- és nagykereskedelemre; az iparvállalatok számára nyújtott Smart Energy Management szolgáltatások biztosítására, különös tekintettel az energetikai rendszerek tervezésére, telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására.

A vállalatcsoport kiemelt feladatának tekinti a megújuló alapú villamosenergia-termelés hazai terjesztését. Ennek megfelelően az ALTEO Csoport olyan erőművi portfóliót épített ki és fejleszt folyamatosan, amely tartalmaz a fogyasztóhoz közel telepített, alternatív- és megújuló energiaforrások hasznosítására épülő egységeket, valamint ezek kiegészítésére magas hatásfokú, szénhidrogén-tüzelésű kis villamosenergia-termelő rendszereket is. A vállalatcsoport számos hőtermelő egységgel is rendelkezik, amelyek ipari üzemek számára állítanak elő hőenergiát, illetve városi távfűtési rendszereket szolgálnak ki.

Az ALTEO Group a megújuló energetikában a biogáz két speciális szegmensében, a depónia- és a hidrogáz területen is meghatározó pozícióval bír. A kogenerációs szegmensben hét győri – köztük hazánk második legnagyobb vállalata, az Audi –, továbbá 54 soproni iparvállalat ellátójaként Győr-Moson-Sopron vármegye megkerülhetetlen távhőtermelője.

Villamosenergia-kereskedőként az ALTEO Group teljeskörű szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára. Folyamatosan bővülő kiskereskedelmi tevékenysége elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások számára nyújt megfizethető árú villamos energiát, a vállalat jelen van a villamosenergia-nagykereskedelmi piacokon is, illetve saját virtuális erőművel és mérlegkörrel rendelkezik.

Az ALTEO Group részvényei 2010 októberében megjelentek a Budapesti Értéktőzsdén, majd 2011 júniusában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az ALTEO Group 2 milliárd forint össznévértékű kötvényprogramját is jóváhagyta. 2011 novemberében, illetve 2012 januárjában a társaság sikeresen bocsátott ki kötvényt lakossági, valamint intézményi körben összesen 1 milliárd forint értékben. 2012 októberében zártkörű tőkeemelési folyamat zárult eredményesen, amelynek keretében 310 millió forint értékben bocsátott ki részvényeket a társaság.
2013 februárjában újabb szélerőművet vásárolt a társaság, ezúttal az 1,5 megawatt kapacitású törökszentmiklósi szélturbina megvásárlásával bővítette portfólióját.

Az ALTEO Group 2016 folyamán elindítja gázkereskedelmi üzletágát is, amelynek révén ügyfeleinek minden energia beszerzéssel kapcsolatos igényét képes integrált partnerként kielégíteni.
Az ALTEO az elmúlt évek egyik legnagyobb, magáncégeket érintő energiapiaci cégfelvásárlását zárta le 2015 májusában. A szükséges engedélyek megszerzését és az egyéb szerződésben kikötött feltételek teljesítését követően a korábban a Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft. a tőzsdén jegyzett, feltörekvő alternatív energetikai vállalat tulajdonába került.

Az ALTEO Group összesen 2019-ben 23 erőművi egységet tulajdonol, illetve üzemeltet, erőművi portfóliója 156 megawatt villamosenergia- és 880 megawatt hőtermelő kapacitással rendelkezik. A vállalat erőműparkjának jelentős része megújuló energiaforrásokat használ, a csoport többek között rendelkezik 4 szélerőművel, 2 vízerőművel és több alternatív gázokat hasznosító egységgel is.

Smart energy management 
Az ALTEO segíti fogyasztói hatékony energiagazdálkodását annak érdekében, hogy azok a működésükkel járó környezetterhelést és energiaköltségeiket is minimalizálni tudják, valamint a gazdaságosan hasznosítható megújuló energiaforrásokat maximálisan kihasználják.
Az ALTEO Group ipari üzemeknek nyújtott szolgáltatásának alapját a „smart energy management” szemlélet jelenti. A filozófia lényegét három elem együttes megléte szemlélteti: termelési oldalon jellemzője a kiemelkedően magas hatásfok és a megújuló energiaforrások egyre hangsúlyosabb integrálása; fogyasztói oldalon az energiahatékonyságot növelő és az energia-megtakarítást fokozó fejlesztések térnyerése; míg az energetikai partnerek és szolgáltatók oldalán az ügyféligények innovatív termékek és szolgáltatások általi egyre teljesebb kiszolgálására törekednek a piaci verseny szereplői. Ahogy az új szemlélet széles teret nyer, úgy lesz a hazai energetikai rendszer fenntarthatóbb, a szolgáltatások és partneri együttműködések egyre testre szabottabbak és rugalmasabbak.

Cégadatok 
Hivatalos elnevezés: ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1033, Budapest, Kórház utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-045985
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 14292615-2-41
Közösségi adószám: HU14292615-2-41

Gazdálkodási adatok

Jegyzetek

További információk 
.alteo.hu
https://investors.alteo.hu

Magyarországi cégek
Budapesti értéktőzsdén jegyzett vállalatok